Eurypoda (dinosauriërs), een groep van dinosauriërs
 Eurypoda (kevers), een geslacht van boktorren